А́лек Нью́ман (; 27 ноября 1974, Глазго, Шотландия) — шотландский актёр театра и кино.

Биография 
Настоящее имя Алека Ньюмана — Марк. Отец — Сэнди Ньюман — участник шотландской группы 70-х «Marmalade».

Когда Алеку было 3 года, его семья переехала из Глазго в Лондон.

В возрасте 17 лет из-за ранней травмы он был вынужден отказаться от карьеры футболиста и был вынужден присоединиться к Национальному Молодёжному театру. В театре он играл множество ролей в самых известных спектаклях, среди них роль Яго в «Отелло» Шекспира. После окончания учёбы в Национальном Молодёжном театре поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

Карьера 
Успешно совмещал работу и на телевидении, и в театре. Дебютной на телевидении стала роль Stephen Burns’a в сериале «Таггерт» в 1983 году. В 2000 году получил роль Пола Атрейдеса в мини-сериале «Дюна». Самыми успешными были съемки в мини-сериале «Дети Дюны» и главная роль во «Франкенштейне» (2004) рядом с Люком Госсом, Дональдом Сазерлендом и Жюли Дельпи.

Личная жизнь 
В феврале 2013 года Ньюман обручился с Хизер Стюарт. В июне 2014 года они поженились в Норт-Эршире, Шотландия.

Фильмография

Озвучивание игр

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Великобритании